Witteman ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Jacoba Breukhoven-Witteman (* 1951), niederländische Sängerin, siehe Connie Breukhoven
 Marc Witteman (* 1961), niederländischer Politiker
 Paul Witteman (* 1946), niederländischer Journalist und Fernsehmoderator
 Petrus Johannes Witteman (1892–1972), niederländischer Politiker

Siehe auch:
 Whiteman
 Wittemann
 Wittman